Hrvatska:
 Marići (Kanfanar), naselje u općini Kanfanaru
 Marići (Rovišće), naselje u općini Rovišću
 Marići (Sveta Nedelja), naselje u općini Svetoj Nedelji (Istra)